24 ur Daytone (tudi 6 ur Daytone in Daytona 2000) je vzdržljivostna avtomobilistična dirka, ki s presledki poteka od leta 1962 na dirkališču Daytona International Speedwaya v ameriškem mestu Daytona Beach in je bila večkrat del Svetovnega prvenstva športnih dirkalnikov.

Zmagovalci 

 † Prekinjena zaradi megle ali slabega vremena.

Avtomobilistične dirke
Svetovno prvenstvo športnih dirkalnikov
Motošport v ZDA